Kolejnictwo:
 Lokomotywa EMD Union Pacific DDA40X, najsilniejsza lokomotywa spalinowa świata.
Miejscowości w USA:
 Centennial – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Centennial – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Albany
Gminy w USA:
 Centennial (ang. Centennial Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon